Dad Sneaker, [ˈdæd ˈsniːkɚ] (englisch "dad", umgangssprachlich für ,Vater') auch Ugly Sneaker, Chunky Sneaker oder Turbo Trainers genannt, sind Turnschuhe, die sich durch ihre klobige Erscheinung und ihre unproportional große Form auszeichnen.

Eigenschaften 

Mesh, Nylon und Netz, sowie eine mehrere Zentimeter dicke Sohle sind die Erkennungsmerkmale des Sneakers. Der Schuhtrend ist vor allem in Europa, sowie in den US-amerikanischen Küstenstädten verbreitet.

Geschichte

1990er-Jahre 
Die ersten Dad Sneaker wurden in den 1990er-Jahren hauptsächlich von US-amerikanischen Vätern getragen. Damals lag der Fokus auf dem Tragekomfort des Schuhs. Der New Balance 624 gehörte zu den verbreitetsten Modellen. Er besitzt eine EVA-Fußbettdämpfung, sowie eine IMEVA-Zwischensohle, durch die der Sneaker für Freizeitaktivität geeignet ist.

Im Jahre 1995 trug Prinzessin Diana einen Dad Sneaker, konnte den Trend jedoch trotz ihrer Popularität nicht weiter durchsetzen.

1996 brachte Adidas den Ozweego auf den Markt. Dieser wurde wegen seiner Leichtigkeit als Laufschuh konzipiert und sollte sowohl während des Trainings, als auch bei Wettkämpfen eingesetzt werden. Es folgten vier weitere Modelle. Der Dad Sneaker gewann an Beliebtheit, ein Trend konnte sich aber noch nicht durchsetzen.

2010er-Jahre 
Im Januar 2013 brachte Adidas eine Neuinterpretation des Ozweego heraus. Designt wurde dieser von Raf Simons. Der Schuh war erstmals im Januar 2013 bei der Pariser Fashion Week in drei verschiedenen Farbvarianten zu sehen und schließlich ab Juli 2013 weltweit erhältlich.

2017 gelang es Balenciaga mit dem Triple S den Schuhtrend erneut zu verbreiten. In der Männerkollektion für den Herbst war er das erstmals zu sehen. Für rund 700 $ kam der klobige Sneaker in diversen Farben auf den Markt. Der Preis stieg letztlich auf 900 $ an. Auffällig bei dem Triple S ist die dreiteilige Sohle, die mit ihrer Höhe von 6,5 cm, Teile aus Basketballschuhen, Laufschuhen, sowie Trackschuhen mit sich bringt. Das „S“ in Triple S steht daher für die Sohle. Bis heute ist der Triple S der beliebteste Dad Sneaker. Die limitierte Auflage, sowie der hohe Preis, macht den Triple S zu einem beliebten Statussymbol. Gefertigt wurde er anfangs in Italien, bis Balenciaga 2018 die Herstellung nach China verlegte.

Eine Vielzahl von Models und Prominenten wie Kim Kardashian, Gigi Hadid und Jaden Smith tragen seither den Dad Sneaker in diversen Ausführungen und zeigen sich mit dem Trend in ihren Social Media Accounts.

Dad Sneaker und Social Media 

In den Sozialen Medien zeigt die Zahl der Hashtags zum „Dadshoe“, dass vor allem Luxusmarken, sowie die klassischen Sportmarken den Markt des Dad Sneakers dominieren. Balenciaga, Nike, Adidas, sowie Gucci sind dabei die populärsten Marken. Mehr als 2/3 aller Erwähnungen stammen von männlichen Nutzern. Des Weiteren ist zu verzeichnen, dass die Altersgruppe von 18 bis 24 Jahren am meisten vertreten ist. Von Januar 2017 bis August 2018 sind die Suchanfragen zum Dad Sneaker in den Social Media Plattformen um 152 % gestiegen.

Einzelnachweise 

Schuh
Kostümkunde des 20. und 21. Jahrhunderts